Суперкубок Албанії з футболу 2008 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 2008 року між чемпіоном Албанії Динамо (Тирана) та переможцем кубку клубом Влазнія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2008
Албанія